Banks (poluotok), poluotok na istočnoj obali Južnog otoka na Novom Zelandu
 Banksov otok, kanadski arktički otok
 Banksovi otoci, otočje u državi Vanuatu